
Termin -{IBS}- ima više značenja.
 Iskustvo bliske smrti
 Sindrom iritabilnih creva ()